Con il termine Regno di Finlandia ci si può riferire a due diverse entità politiche esistite in diversi periodi:
 Regno di Finlandia, esistito nel 1742;
 Regno di Finlandia, esistito nel 1918.